La Caldaia è uno scambiatore termico che cede calore a partire da una sorgente primaria di energia ad un fluido termovettore per mezzo della combustione stazionaria; nel caso appartenga ad un impianto industriale si serve di un combustore con cui solitamente è integrata. Si distingue in:

 Caldaia propriamente detta, in cui non avviene alcun passaggio di stato del fluido, tra cui la caldaia domestica a metano (le recenti caldaie a condensazione) e lo scaldabagno domestico, utilizzati per il riscaldamento domestico e la produzione di acqua calda sanitaria
 Generatore di vapore in cui avviene l'ebollizione del fluido
 Caldaia a tubi d'acqua
 Caldaia a tubi di fumo
L'utilizzo di quest'ultimo tipo è invece legato alla produzione di energia meccanica per la trazione (es. locomotiva a vapore) o la produzione di energia elettrica mediante accoppiamento con tipico alternatore.

Altri progetti